In 2021 werd het 31ste voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van 12 maart tot 28 november. Sjachtsjor Saligorsk werd kampioen. 

 Spoetnik Retsjitsa trok zich na de heenronde terug, de wedstrijden uit de terugronde werden allen als een 0-3 nederlaag geteld.

Eindstand

Degradatie play-off
 Heen

 Terug

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2021